Amerikai Egyesült Államok
Elko (Dél-Karolina)
Elko (Georgia)
Elko (Minnesota)
Elko (Missouri)
Elko (Nevada)
Elko megye (Nevada)
Elko (New York)
Elko New Market (Minnesota)